Илья́ Вади́мович Скворцо́в () — российский актёр театра и кино, драматург. Заслуженный артист России (2021).
Член Союза театральных деятелей РФ, художественный руководитель Екатеринбургского Дома актёра (2013)

Биография 
Родился 29 июня 1972 года в Нижнем Тагиле Свердловской области.

В 1989 году окончил среднюю школу № 50 Нижнего Тагила, в том же году поступил на актёрский факультет Свердловского государственного театрального института (класс народного артиста РФ Алексея Петрова, педагоги: заслуженный артист РФ Виктор Поцелуев и Марина Александровская).

В 1993 году с отличием окончил актёрский факультет Екатеринбургского государственного театрального института, в том же году приглашён в труппу Екатеринбургского театра юного зрителя, где сыграл множество разноплановых ролей.

Как автор и ведущий работал на екатеринбургских теле-и радиовещательных каналах. Сотрудничает с ведущими концертными организациями Екатеринбурга и Свердловской области. С декабря 2013 года является художественным руководителем Екатеринбургского Дома актёра Свердловского отделения СТД РФ. Является автором проекта «Дом актёра — детям», получившего премию конкурса и фестиваля «Браво!» — 2016 в номинации «Проект года».

Занимается драматургией, в том числе и для детского театра. Спектакли по его пьесам идут в театрах Урала и Сибири.

В 2009 и 2018 годах номинировался на соискание Премии Губернатора Свердловской области «За выдающиеся достижения в области литературы и искусства».

Творчество

Роли в театре

Дипломные работы 
 «Любовь в Старо-Короткино» по повести В. Липатова «Житие Ванюшки Мурзина, или Любовь в Старо-Короткине» — Марат Ганиевич
 «Дураки» Н. Саймона — Снецкий
 «Сирано де Бержерак» Э. Ростана — граф де Гиш
 «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта — Мэкки-Нож

Екатеринбургский театр юного зрителя 
 «Зимняя сказка» У. Шекспира, реж. Георгий Цхвирава — Поликсен и Флоризель
 «Гроза» А. Островского, реж. Андрей Васильев — Борис
 «Рони, дочь разбойника» А. Линдгрен, реж. Сергей Белов — Бирк
 «Если очень захотеть», реж. Юрий Жигульский — Пугало
 «Дверь на сцену» по пьесе М. Фрейна «Театр», реж. Владимир Иванский и Владимир Сизов — Гарри Лежен
 «Звёздный мальчик» Л. Разумовской по сказке О. Уайльда, реж. Георгий Цхвирава — страж ворот
 «Отец» по пьесе М. Горького «Последние», реж. Юрий Жигульский — Якорев
 «Миледи» А. Волкова, реж. Андрей Санатин — Бекингем
 «Снегурушка» М. Бартенева, реж. Владимир Рубанов — Мороз
 «Отчётливые полароидные снимки» М. Равенхилла, реж. Андрей Санатин — Тим
 «Дневник Анны К.» Н. Скороход по роману Л. Толстого «Анна Каренина», реж. Анатолий Праудин — Голенищев
 «Очень простая история» М. Ладо, реж. Вячеслав Кокорин — Петух
 «Весь Шекспир» Д. Боргессона, А. Лонга и Д. Сингера, реж. Андрей Санатин — Дэниэл
 «Нос» Н. Гоголя, реж. Андрей Неделькин — майор Ковалёв
 «Две стрелы» А. Володина, реж. Антон Милочкин — Красноречивый
 «Бременские музыканты» В. Ливанова, Ю. Энтина, реж. Владимир Рубанов — Осёл
 «Валентин и Валентина» М. Рощина, реж. Вячеслав Кокорин — Гусев
 «Укрощение строптивой» У. Шекспира, реж. Владимир Золотарь — Люченцио
 «Трактирщица» К. Гольдони, реж. Олег Юмов — граф Альбафьоритта
 «Серая шейка» Е. Гороховской по рассказам Д. Мамина-Сибиряка, реж. Екатерина Гороховская — отец / селезень
 «Человек-подушка» М. Макдонаха, реж. Олег Гетце — Катурян
 «Мы, герои» Ж.-Л. Лагарса, реж. Франсуа Рансийак (Франция) — Макс
 «Бонжур, месье Перро» Н. Слепаковой, реж. Евгений Зимин — месье Арлен
 «Тестостерон» А. Сарамановича, реж. Олег Гетце — Червь, друг жениха, микробиолог
 «Без вины виноватые» А. Островского, реж. Григорий Дитятковский — Григорий Львович Муров, важный барин
 «Похождения бравого солдата Швейка» М. Бартенева по одноимённому роману Я. Гашека, реж. Анатолий Праудин — Пан Вендлер, капитан Сагнер
 «Класс Бенто Бончева» М. Курочкина, реж. Илья Ротенберг — Тирс
 «Э!..» фантазия на тему комедии Н. Гоголя «Ревизор», реж. Григорий Лифанов — Сквозник-Дмухановский, городничий 
 «Вишнёвый сад» А. Чехова, реж. Анатолий Праудин — Симеонов-Пищик
 «Евгений Онегин» А. Пушкина, реж. Ксения Кузнецова — Евгений Онегин
 «Прощание в июне» А. Вампилова, реж. Григорий Лифанов — Репников
«Женитьба» Н. Гоголя  реж. Григорий Лифанов — Подколёсин
«Дуэль» по рассказу А.П.Чехова, реж. Анатолий Праудин — Кирилин Егор Алексеич 
«Али-Баба и разбойники. Восточная сказка» реж. Владимир Иванский  — Касым, старший брат Али

Камерный театр Объединенного музея писателей Урала 
 «Пигмалион» Б. Шоу, реж. Евгений Ланцов — Генри Хиггинс
 «Миллионерша» Б. Шоу, реж. Евгений Ланцов — Аластер
«Дама с собачкой» А. Чехова, реж. Виктор Поцелуев — Учитель

Драматургия 
 2022— «Али-Баба и разбойники. Восточная сказка» (Екатеринбургский театр юного зрителя)
 2021— «Василиса Прекрасная» (Екатеринбургский театр юного зрителя)
2019 — «Емеля, Несмеяна и технический прогресс» (Екатеринбургский театр юного зрителя)
 2018 — «Морозко», по мотивам русских народных сказок (Екатеринбургский театр юного зрителя)
 2016 — «Волшебная книга сказок» (Екатеринбургский театр юного зрителя)
 2015 — «Свет новогодней звезды» (Екатеринбургский театр юного зрителя) 
 2014 — «Голос Югры» (Театральный центр «Норд», г. Югорск)
 2010 — «Разговор с Александром Бэллом» (Драма номер три, г. Каменск-Уральский)

Фильмография 
— Сломя голову — Семенов (в производстве)
— Счастье не за горами — Главврач (в производстве)
— Гриша Субботин— Сиротин  
 — Картонная пристань — Губернатор 
  — Buddy — Доктор (озвучание)
  — Жёлтый клевер — Григорий
  — Важняк. Игра навылет — Горелов
  — Читая О’Генри — начальник (шеф)
  — Дело было в Гавриловке — 2 — Козлов 
  — Дело было в Гавриловке — Козлов
  — Правда о щелпах — эпизод 
  — Уснувший пассажир — Гитарист
  — Мой милый «Чиж»

Награды 
 Заслуженный артист России (2021) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Лауреат специальной литературной премии журнала «Урал»
 Лауреат Всероссийского фестиваля театральных капустников «Весёлая коза» (г. Нижний Новгород)
 Лауреат всероссийского конкурса творческих программ, посвященных Юбилею Победы (в составе творческой группы — как автор сценария и режиссёр спектакля-концерта «У каждого своя Победа», посвященного труженикам тыла уральских заводов (Москва, 2020)
 Лауреат Свердловской областной театральной премии конкурса и фестиваля «Браво!» — 2011 в 2012 году — за роль Мурова в спектакле «Без вины виноватые».
 Лауреат премии «Признание» в номинации «Славим Екатеринбург»

Примечания

Ссылки 
 Скворцов Илья Вадимович // Екатеринбургский ТЮЗ
 

Выпускники Екатеринбургского театрального института
Персоналии:Екатеринбургский ТЮЗ
Лауреаты премии «Браво!»